Семеннóй канáтик () — мягкий округлый тяж длиной 15—20 см, расположенный в паховом канале и простирающийся от глубокого пахового кольца до верхнего конца яичка. Появляется в организме в процессе опускания яичка в эмбриональный период развития.

Анатомия 
В состав семенного канатика входят:
 Семявыносящий проток ();
 Яичковая артерия;
Артерия семявыносящего протока;
 Венозное лозовидное сплетение;
 Лимфатические сосуды яичка и его придатка;
 Нервы;
 Остатки влагалищного отростка в виде тонкофиброзного тяжа.

Семявыносящий проток является основным элементом семенного канатика.

Строение 
Внутренняя семенная фасция (лат. fascia spermatica interna) непосредственно окутывает семявыносящий проток, сосуды и нервы. Cнаружи от неё отходит мышца, поднимающая яичко (лат. m. cremaster), покрытая одноимённой фасцией. Наружная семенная фасция (лат. fascia spermatica externa) окутывает снаружи весь семенной канатик.

Примечания

Литература 
 Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека : учебник в 3 т. —  : ГЭОТАР-Медиа, 2008. — Т. 2. — 496 с. ISBN 978-5-9704-0602-1 (т. 2)

Мужские половые органы